Голенюв:

 Голенюв — город в северо-западной Польше.
 Голенюв — гмина (волость) в Польше, входит в Голенювский повят, Западно-Поморское воеводство.